Candia ist der Name folgender Orte:

 Candia Canavese, Gemeinde in der italienischen Provinz Turin (Piemont)
 Candia Lomellina, Gemeinde in der italienischen Provinz Pavia (Lombardei)
 Candia (New Hampshire), Ortschaft in Rockingham County, USA
 Candia dei Colli Apuani, der Name eines Weinanbaugebiets im Nordwesten der Region Toskana in Italien
 der mittelalterliche italienische Name der griechischen Stadt Iraklio auf Kreta
 In Mittelalter und früher Neuzeit der venezianische Name für
 die Insel Kreta im Mittelmeer
 die Stadt Iraklio auf Kreta

Candia ist der Familienname folgender Personen:

 Amancio Francisco Benítez Candia (* 1973), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Benjamín Aceval
 Anselmo Sule Candia (1934–2002), chilenischer Politiker
 Bibiana Candia (* 1977), spanische Dichterin, Schriftstellerin und Journalistin
 Ernesto Candia (1921–1973), argentinischer Fußballspieler
 Jhonatan Candia (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Arturo Candía (* 1956), mexikanischer Fußballspieler
 Patricio Nazario Yáñez Candia (* 1961), chilenischer Fußballspieler, siehe Patricio Yáñez

Candia bezeichnet außerdem:

 Candia (Schiff, 1530), eine venezianische Galeone aus dem Jahr 1530
 Candia (Schiff, 1788), Schiff der Niederländischen Ostindien-Kompanie

Siehe auch:
 Kandia